'Wild Is the Wind' é um filme de 1957 estrelando Anna Magnani e Anthony Quinn e dirigido por George Cukor, mas também pode se referir a:

 "Wild Is the Wind" (canção), canção-tema do filme, regravada por Nina Simone, David Bowie, George Michael, Clan of Xymox e Cat Power.
 Wild Is the Wind (album), álbum de 1966 de Nina Simone.
 "Wild Is the Wind", canção de Bon Jovi do disco New Jersey (1988).

Desambiguação